Too Fast for Love е дебютен студиен албум на американската хевиметъл група „Мотли Крю“. Издаден на 10 ноември 1981 г. от Леатюр Рекърдс, на следващата година е преиздаден с частично презаписани песни от Електра Рекърдс. Обложката е пародия на тази от албума Sticky Fingers (1971), на „Ролинг Стоунс“.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара
 Ники Сикс – бас
 Томи Лий – барабани

Песни

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1981 година
Дебютни албуми